Wybory do Parlamentu Europejskiego – akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (posłów).

Pod względem osób uprawnionych do głosowania są drugimi (po wyborach do parlamentu Indii) największymi demokratycznymi wyborami na świecie.

Zasady wyborów w Polsce 

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. Inaczej niż w wyborach do Sejmu, podział mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze dokonywany jest w skali całego kraju według metody D’Hondta, zaś rozdział mandatów przypadających komitetom wyborczym pomiędzy listy kandydatów dokonywany jest metodą największych reszt (metodą Hare’a-Niemeyera).

W odróżnieniu od wyborów do Sejmu, liczba posłów wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych nie jest a priori ustalona – zależy od rozkładu głosów.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d’Hondta w skali całego kraju. Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je pomiędzy poszczególne listy kandydatów, zaś mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów.

Frekwencja 
Źródło:

Zobacz też 
 Wybory parlamentarne
 Wybory

Przypisy